Marco Valerio Messalla Corvino –  politico romano, console nel 61 a.C.
 Marco Valerio Messalla Corvino (64 a.C. – 8 d.C.) – militare e scrittore romano, patrono della letteratura e delle arti  
 Marco Valerio Messalla Corvino – politico romano, console nel 58 d.C.